Jacques Monory (1924 - 2018), un peintre français ;
 René Monory (1923 - 2009), un homme politique français.